Helmstedt (stad)
 Landkreis Helmstedt
 Grensovergang Helmstedt-Marienborn, een voormalige grensovergang bij deze stad